Ottmarshausen ist der Ortsname von

 Ottmarshausen (Aislingen), Wüstung im Markt Aislingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern; → Rieder (Aislingen)
 Ottmarshausen (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Ottmarshausen (Neusäß), Ortsteil der Stadt Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern